Grande route du Nord peut désigner :
 La grande route du Nord en Angleterre.
 la grande route du Nord en Zambie.
 La  en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.

Voir aussi :
 La Grande Route du Nord, roman de Peter F. Hamilton.